Анато́лий Седы́х:

 Седых, Анатолий Михайлович (род. 1964) — российский инженер-экономист, предприниматель.
 Седых, Анатолий Петрович (род. 1963) — российский серийный убийца.
 Седых, Анатолий Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист.